Jan Bądkowski herbu Zagłoba – burgrabia grodzki wałecki w 1758 roku.

Bibliografia 
 Almanach szlachecki, t. I, z. 4, 1939, s. 295.

Jan Bądkowski
Burgrabiowie grodzcy (województwo poznańskie)
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej